

Цеханув — місто в Цехановському повіті Мазовецького воєводства
 Цеханув — гміна в Цехановському повіті Мазовецького воєводства
 Цеханув — село в гміні Ємельно Ґуровського повіту Нижньосілезького воєводства